Alternative démocratique peut désigner différents partis politiques :
 Демократска алтернатива – Demokratska Alternativa, en Macédoine ;
  Alternattiva Demokratica - the Green Party, à Malte ;
 Демократска Алтернатива – Demokratska Alternativa, en Serbie.